Магоме́д Абуязи́дович Митри́шев (10 сентября 1992, Грозный, Россия) — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Уроженец Грозного, чеченец по национальности, в детстве вместе с семьёй переехал в Нальчик, где и сделал первые шаги в футболе. В 2009 году нальчикским «Спартаком» был заявлен в первенство молодёжных составов. А уже в следующем сезоне был заявлен за основную команду, за которую дебютировал 28 ноября 2010 года в матче последнего тура Премьер-лиги против «Анжи», выйдя на замену на 71-й минуте вместо Арсена Гошокова и через минуту отметился забитым мячом. До этого подобное удалось совершить полузащитнику московского «Локомотива» Ивану Старкову, который в марте 2006 года выйдя на замену в гостевом матче с клубом «Луч-Энергия», первым же касанием отправил мяч в сетку ворот. В 2012 году перешёл в грозненский «Терек». Свой первый мяч за новую команду Митришев забил в ворота «Рубина», тем самым принеся клубу победу.

В сборной 
Выступал в составе сборных России до 19 лет и до 21 года.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Велес»